Ženská dvouhra Zhengzhou Open 2019 probíhala v první polovině září 2019. Do singlové soutěže čengčouského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla čínská tenistka Čeng Saj-saj, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Australanka Ajla Tomljanovićová. Jednalo se o premiérový ročník na okruhu WTA Tour. V předchozích letech byl turnaj součástí série WTA 125K a okruhu ITF.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Češka Karolína Plíšková, jež ve finále zdolala chorvatskou turnajovou sedmičku Petru Martićovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Finále bylo pro déšť odloženo o šest hodin. V probíhající sezóně si připsala čtvrté turnajové vítězství, když navázala na triumfy z Brisbane International, Rome Masters a Nature Valley International. Poprvé v kariéře tak získala čtyři trofeje v rámci kalendářního roku. Na okruhu WTA Tour vybojovala patnáctý singlový titul. V roli turnajové jedničky odehrála Plíšková deváté finále v kariéře, z nichž tři vyhrála. Na pozici světové dvojky po skončení ztrácela méně než sto bodů na vedoucí Bartyovou.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Zhengzhou Open
WTA Tour 2019
Tenis v Číně v roce 2019